Бро́тон (Броутон, ) —  многозначный  термин.

Фамилия 
 Бротон, Джексел (1925—2014) — американский кадровый офицер.
 Бротон, Джон (род. 1952) — австралийский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов.
 Джон Хобхаус, 1-й барон Бротон (1786—1869) — британский государственный деятель.
 Бротон, Карл — английский снукерист.
 Бротон, Люк Деннис (1828—1898) — американский астролог и писатель.
 Бротон, Роб (род. 1983) — английский боец смешанного стиля.
 Броутон, Роберт (1900—1993) — канадский антиковед.
 Броутон, Рода (1840—1920) — английская писательница.
 Броутон, Уильям Роберт (1762—1821) — британский мореплаватель.

Топоним 
  — район в округе Флинтшир, Уэльс, Великобритания.
 Бухта Броутона — бухта на северо-востоке острова Симушир.
 Залив Броутона — залив Японского моря.
 Проход Броутона — северо-западный проход Корейского пролива.
 Остров Броутона — один из Курильских островов.
  — населённый пункт в штате Квинсленд, Австралия.